Амфитеа́тров — русская семинаристская фамилия; имеет женскую форму Амфитеатрова.

Амфитеатров 
 Амфитеатров, Александр Валентинович (1862—1938) — писатель, публицист, литературный и театральный критик, драматург, сын Валентина Амфитеатрова.
 Амфитеатров, Валентин Николаевич (1836—1908) — священник, известный проповедник и духовник, племянник архиепископа Антония (Амфитеатрова).
 Амфитеатров, Даниил Александрович (1901—1983) — композитор и дирижёр, сын Александра Амфитеатрова, брат Максима Амфитеатрова.
 Амфитеатров, Егор Васильевич (1815—1888) — заслуженный профессор Московской духовной академии.
 Амфитеатров, Максим Александрович (1907—1990) — виолончелист, сын Александра Амфитеатрова, брат Даниила Амфитеатрова.
 Амфитеатров, Семён Егорович (Раич, 1792—1855) — педагог, поэт, переводчик античной и итальянской поэзии, брат митрополита Филарета (Амфитеатрова).
 Амфитеа́тров, Фёдор Гео́ргиевич (в монашестве Филарет; 1779—1857) — митрополит Киевский и Галицкий, брат Раича (Амфитеатрова).
 Амфитеатров, Фёдор Захарович (1897—1970) — советский учёный-вирусолог, отец Н. Ф. Амфитеатровой.

Амфитеатрова 
 Амфитеатрова, Надежда Фёдоровна (1932—1992) — советская учёная-микробиолог, дочь Ф. З. Амфитеатрова.

Двойная фамилия 
 Амфитеатрова-Левицкая, Александра Николаевна (1858—1947) — русская и советская артистка оперы, жена А. В. Амфитеатрова.

См. также 
 Амфитеатр